Bandwebereimuseum. Mit der Bandweberei befassen sich folgende Museen:

 Bandweber-Museum Friedrich-Bayer-Realschule, Wuppertal
 Bandwebereimuseum Elfringhausen, Ennepe-Ruhr-Kreis
 Technisches Museum der Bandweberei, Großröhrsdorf